Леоно́ра А́льварес де Толе́до и Колонна́ (; ; март 1553, Флоренция, Флорентийское герцогство — 11 июля 1576, Флоренция, великое герцогство Тосканское) — испанская и итальянская аристократка из рода Альварес де Толедо; дочь , герцога Феррандина, вице-короля Сицилии и вице-короля Каталонии; в замужестве — принцесса Тосканская.

В семье девочка получила прозвище Диано́ра () для отличия от её тётки Элеоноры Толедской.

Происхождение и ранние годы 
Леонора родилась в марте 1553 года в семье Гарсии Альварес де Толедо и Осорио, маркиза Вилльяфранка-дель-Бьерсского и герцога Фернандинского, и Виттории д’Асканио Колонна; была третьей дочерью и четвёртым ребёнком пары. Мать девочки по отцу была племянницей известной поэтессы Виттории Колонна. Гарсия Альварес был сыном испанского вице-короля Неаполя Педро Альвареса де Толедо; сам же Гарсия Альварес был вице-королём Каталонии (1558—1564) и вице-королём Сицилии (1564—1566) от имени короля Филиппа II Испанского, а также участвовал в битве при Лепанто в 1571 году в качестве командующего испанской армией. Семейство Альварес де Толедо принадлежало к испанским грандам; представители династии часто становились вице-королями на испанских территориях и во владениях Габсбургов. Семейство так же называли «богатейшими бенефициями христианского мира». В 1539 году дочь Педро, Элеонора, вышла замуж за герцога Флорентийского Козимо I Медичи; этот брак был призван легитимизировать герцогский титул Медичи, полученный от Габсбургов только в 1532 году.

На момент рождения Леоноры её родители находились при флорентийском дворе, поскольку Гарсия Альварес был назначен управляющим замками региона Вальдикьяна. Мать Леоноры умерла через несколько месяцев после рождения дочери и девочка была передана заботам сестры отца Элеоноры Толедской. Элеонора и её супруг воспитывали племянницу вместе со своими одиннадцатью детьми в большой любви во дворце Медичи, где Леонора провела всю жизнь; девочку готовили к жизни при дворе в традициях испанского куртуазного поощрения.

Рыжеволосая Леонора, обладавшая природным обаянием, была популярна в семействе Медичи. В возрасте пяти лет, она, по сообщениям современников, стала утешением для второй дочери Козимо и Элеоноры, Лукреции, с которой Леонора стала неразлучна, когда Лукреция находилась вдали от мужа Альфонсо. Лукреция умерла от туберкулёза в 1561 году, оставив Изабеллу единственной дочерью Козимо I; в этот период герцог особенно сблизился с Леонорой и стал воспринимать её как свою дочь. Он был очарован её живостью и физической выносливостью (Леонора была в восторге от верховой езды и умело обращалась с оружием), хотя иногда герцог мягко напоминал ей вести себя более благопристойно.

Через год, после смерти Лукреции, умерла и Элеонора Толедская; место матери при флорентийском дворе заняла Изабелла, она же взяла на воспитание Леонору, с которой оставалась близка всю свою жизнь.

Жизнь в браке 

Благодаря тесным родственным и политическим связям семейств Медичи и Толедо, было решено выдать Леонору замуж за сына Козимо, Пьетро, с которым она выросла и который был её ровесником. Обручение состоялось в 1568 году, когда Леоноре было 15 лет; было получено разрешение короля Филиппа II, поскольку Леонора была грандессой Испании. Гарсия Альварес де Толедо даровал дочери приданое в размере . Свадьба состоялась в палаццо Веккьо в апреле 1571 года. Историки считают, что Пьетро к этому союзу принудил отец и сам принц отказывался консуммировать брак вплоть до апреля 1572 года, хотя имел в этот период связи с другими женщинами. 10 февраля 1573 года Леонора родила своего единственного ребёнка — сына Козимо, прозванного в семье Козимино. С рождения и до своей смерти, произошедшей три года спустя, мальчик являлся единственным наследником мужского пола в своём поколении в доме Медичи, поскольку следующий мальчик, сын Франческо Медичи и Иоанны Австрийской, родился только в 1577 году.

Брак с Пьетро для Леоноры оказался неоднозначным: с одной стороны, она укрепила связи с одним из богатейших семейств Европы, что позволило ей оставаться при дворе, где женщины имели бо́льшую свободу; с другой стороны, Пьетро с самого детства отличался вспыльчивым темпераментом, который вызывал беспокойство у его родителей. В результате брак оказался неудачным как в физическом, так и в эмоциональном плане. Брак Леоноры оказался похож на политический брак её подруги и наставницы Изабеллы, которая, несмотря на рождение двоих детей, предпочитала жить вдали от мужа и поддерживать отца во Флоренции. Неудавшаяся семейная жизнь ещё больше сблизила Леонору и Изабеллу. Леонора, как и её подруга, стала спонсировать благотворительные организации и покровительствовать деятелям искусства. Кроме того, покинутая мужем, Леонора завела любовника. По мнению Козимо I, такое поведение было терпимо, покуда поддерживалось благоразумие, а браки приносили свои политические плоды.

После смерти Козимо I титул великого герцога унаследовал его старший сын Франческо I, который имел интересы и мировоззрения не такие, какие были у отца. Франческо оказался менее общительным и терпимым, нежели Козимо. Он не любил присутствовать при дворе, не любил искусство, предпочитая ему науку: он часто запирался в своей лаборатории, где проводил эксперименты с ядами, алхимией и фарфором. И хотя сам Франческо имел любовницу, он отказывался снисходительно смотреть на поведение женщин в семействе Медичи. Кроме того, поведение Леоноры являлось не столько вопросом ревности её супруга, сколько вопросом чести семьи. Леонора прекрасно знала об этом, однако не чувствовала опасности ни со стороны мужа, ни со стороны деверя.

Обстоятельства смерти 

11 июля 1576 года Пьетро Медичи отправил с виллы Медичи ди Кафаджиоло старшему брату Франческо записку, в которой говорилось: «Вчера вечером в шесть часов несчастный случай произошёл с моей женой и она умерла. Поэтому, Ваше Высочество, будьте в мире и напишите мне, что я должен делать и должен ли я вернуться или нет». На следующий день Франческо написал своему брату Фердинанду в Рим: «Вчера вечером, около пяти часов, по-настоящему страшное происшествие случилось с донной Леонорой. Она была найдена в постели, задохнувшаяся, и у дона Пьетро и остальных не было времени, чтобы оживить её».

На самом деле, смерть двадцатитрёхлетней Леоноры не была случайной: Пьетро хладнокровно убил её при попустительстве Франческо. Шесть дней спустя умерла её подруга Изабелла; случившееся с Леонорой дало основания полагать, что Изабелла также была убита собственным мужем. 29 июля посол герцогства Феррара писал Альфонсо II д’Эсте о смерти обеих женщин:

Сообщаю Вашему Превосходительству об объявлении о смерти госпожи Изабеллы; о котором я услышал, как только прибыл в Болонью, [и которое] вызвало резкое недовольство как и смерть донны Леоноры; обе дамы были задушены, одна на Кафаджиоло и другая в Черрето. Госпожа Леонора была задушена в ночь на вторник; протанцевав до двух часов и пройдя к кровати, она была удавлена сеньором Пьетро, накинувшим [собачий] ошейник на её горло, и после большой борьбы, в которой [она] пыталась спасти себя, наконец, выдохлась. И тот же самый сеньор Пьетро имеет признак [убийства] — два пальца на его руке, укушенные дамой. И если бы он не позвал на помощь двух бедолаг из Романьи, которые утверждают, что были вызваны туда именно для этой цели, он бы, возможно, оказался в худшем положении. Бедная донна, насколько мы можем понять, оказала очень сильное сопротивление, которое заметно по разворошенной кровати и по голосам, которые были слышны по всему дому. Как только она умерла, её тело поместили в гроб, заранее приготовленный, и было доставлено во Флоренцию приблизительно в шесть часов утра, под руководством тех, кто был на вилле, и в сопровождении восьми белых свечей, которые поддерживали шестеро братьев и четыре священника; она была похоронена так, как если бы была простолюдинкой.

Мемуарист Агостино Лапини писал, что все знали, что Леонора была убита. «Она была… красива, грациозна, благородна, очаровательна, приветлива, — писал он, — и прежде всего имела… глаза… которые сияли как две звезды во всей своей красе». Бастиано Ардити писал, что она была «доставлена в гробу в Сан-Лоренцо без каких-либо церемоний».

Первоначально Франческо I официально сообщил, что Леонора умерла от сердечного приступа. Испанцы к тому моменту уже знали правду и были возмущены, что с высокопоставленной подданной испанской короны так обошлись. Под давлением Франческо в конце концов признал правду. Он написал королю Филиппу II, от которого зависел титул герцога: «Хотя в письме я сообщил вам о несчастном случае с донной Леонорой, я должен тем не менее сказать Его католическому Величеству, что брат наш Пьетро сам отнял у неё жизнь, поскольку она совершила измену через поведение, недостойное благородной дамы… Мы хотим, чтобы Его величество знал правду… и в скором времени он отправит документы… из которых станет понятно, по каким причинам Пьетро действовал».

Документы, которые Франческо имел в виду, касались поведение любовника Леоноры — Бернардино Антинори, который раньше часто появлялась на публике в её карете. Франческо заключил Антинори, героя битвы при Лепанто, награждённого престижным орденом Святого Стефана, на Эльбе в июне 1576 года; ранее Франческо уже ненадолго арестовывал Антинори за драку. В своих любовных письмах и стихах Антинори превозносил красоту и прелесть Леоноры; эти стихи и письма были обнаружены в ножке стула в покоях Леоноры. Антинори был задушен в своей камере за два дня до того, как Леонору постигла та же участь. В убийстве Антинори и Леоноры был и политический аспект: Антинори и другой близкий к Леоноре член двора, Пьерино Ридольфи — у Ридольфи признание было вырвано под пытками — были вовлечены в вендетту против Медичи, которую возглавлял Орацио Пуччи. Всё это убедило Франческо, что поведение Леоноры фактически было политической изменой.

Утверждения Франческо означало, что Пьетро никогда не будет привлечён к суду за убийство жены, несмотря на протесты её брата , считавшего, что смерть Леоноры была неприемлемой. Однако всего через год после убийства Пьетро был изгнан братом в Испанию, где он провёл остаток своей жизни, посещая Флоренцию только для того, чтобы выпросить денег у брата на погашение игорных долгов. Пьетро умер в 1604 году.

Родословная

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Медичи
Альварес де Толедо
Задушенные